Макитрик има више значења:
 Макитрик (Калифорнија)
 Макитрик (Мисури)